Die Poolbillard-Europameisterschaft 2018 war die 40. Austragung der Kontinentalmeisterschaft in der Billardvariante Poolbillard. Sie fand vom 19. bis 31. Juli 2018 im NH Hotel Koningshof in Veldhoven (Niederlande) statt. Die Gemeinde in Nordbrabant war nach 2005 zum zweiten Mal Austragungsort der vom europäischen Poolbillardverband EPBF veranstalteten Kontinentalmeisterschaft.

Anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Europameisterschaft wurden in diesem Jahr, wie bereits zehn Jahre zuvor, neben den Kategorien Herren, Damen und Rollstuhlfahrer auch die Titel der Senioren und der Jugendlichen sowie der im Vorjahr eingeführten U23-Altersklasse gleichzeitig am gleichen Ort ausgespielt. Insgesamt wurden 38 Wettbewerbe in den Disziplinen 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball und 14/1 endlos ausgetragen. Mit mehr als 500 Teilnehmern aus 37 Ländern, darunter 74 vormalige Europameister, war die EM das bisher größte Billardturnier in Europa.

Dieser Artikel behandelt die traditionell gemeinsam ausgetragenen Kategorien Herren, Damen und Rollstuhlfahrer. Für die weiteren Wettbewerbe, siehe: Poolbillard-Jugendeuropameisterschaft 2018, U23-Poolbillard-Europameisterschaft 2018, Poolbillard-Senioreneuropameisterschaft 2018.

Erfolgreichster Spieler war der Finne Jouni Tähti, der bei den Rollstuhlfahrern als erster Spieler seit der Einführung des 10-Ball-Wettbewerbs (2010) alle drei Titel gewann. Bei den Herren war Konrad Juszczyszyn mit jeweils einer Gold- und Silbermedaille am erfolgreichsten, bei den Damen die Österreicherin Jasmin Ouschan mit einmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze. Finnland war mit drei Goldmedaillen die beste Nation, gefolgt von Polen, Deutschland und Österreich. Für die Deutsche Billard-Union (DBU) endete mit den Siegen von Joshua Filler (10-Ball) und Veronika Ivanovskaia (8-Ball) ihre sechsjährige Serie ohne Einzeleuropameister in den beiden Hauptkategorien. In der Gesamtwertung aller ausgetragenen Kategorien war die DBU der erfolgreichste Nationalverband.

Austragungsort 
Die Europameisterschaft 2018 wurde im NH Hotel Koningshof in Veldhoven ausgetragen. In einer Halle des Hotels wurden hierfür 60 Poolbillardtische der Firma Dynamic aufgebaut. Veldhoven war nach 2005 zum zweiten Mal EM-Austragungsort. Nach 1983 und 2005 war es die dritte EM in den Niederlanden.

Modus 
Alle Wettbewerbe wurden im Doppel-K.-o.-System gespielt bis nur noch eine bestimmte Anzahl an Teilnehmern verblieben war und anschließend im K.-o.-System fortgesetzt. Bei den Einzelwettbewerben der Herren wurde ab der Runde der letzten 64 im K.-o.-Modus gespielt (14/1 endlos: Runde der letzten 32), bei den Damen ab dem Sechzehntelfinale (10-Ball: Achtelfinale) und bei den Rollstuhlfahrern ab dem Viertelfinale. Die Mannschaftswettkämpfe wurden ab dem Achtelfinale (Herren) beziehungsweise Halbfinale (Damen) im K.-o.-System ausgetragen.

Zeitplan

Medaillengewinner

Wettbewerbe der Herren

14/1 endlos

10-Ball

8-Ball

9-Ball

Mannschaft 

Medaillenränge

Wettbewerbe der Damen

14/1 endlos

10-Ball

8-Ball

9-Ball

Mannschaft 

Medaillenränge

Wettbewerbe der Rollstuhlfahrer

10-Ball

8-Ball

9-Ball

Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum

Deutschland

Luxemburg

Österreich

Schweiz

Medaillenspiegel

Übertragung 
Der Online-Spartensender Kozoom übertrug in bis zu 60 Livestreams alle Spiele der EM live.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2018
Europameisterschaft
Sportveranstaltung in Veldhoven
Billardturnier in den Niederlanden